Expiação
Ou ainda:
Expiação (filme) - lançado em 2007, baseado no livro abaixo
Expiação (livro) - romance de guerra de 2001

Desambiguação